Miejscowości w Polsce:
 Ełdyty Małe
 Ełdyty Wielkie